OFT steht für:
 Office fédéral des transports, Schweizer Bundesamt für Verkehr
 Optimal Foraging Theory, Theorie zu Entscheidungsfindungen bei der Futtersuche und Nahrungsauswahl, siehe Optimal foraging
 Ordnance Factory Tiruchirappalli, indischer Waffenhersteller unter der Aufsicht des indischen Verteidigungsministeriums

.oft steht für:
 Dateinamensendung für Templates von Microsoft Outlook

Siehe auch:

Abkürzung